Myllysaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Myllysaaret (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Myllysaaret (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Myllysaaret (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Myllysaaret (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar